Тамарін Танасугарн була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Яніну Вікмаєр з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Singles draw 
Qualifying draw 

Ordina Open, жінки, одиночний розряд
2009